Ніколаєв Валентин:

Відомі представники 

 Ніколаєв Валентин Аресенійович (1937—2007) — радянський прозаїк.
 Ніколаєв Валентин Володимирович (1924—2004) — радянський борець класичного стилю, дворазовий чемпіон СРСР з греко-римської боротьби, Олімпійський чемпіон, Чемпіон світу. Заслужений майстер спорту СРСР, Заслужений тренер РРФСР.
 Ніколаєв Валентин Олександрович (1921—2009) — радянський футболіст, нападаючий, член Клубу Григорія Федотова.
 Ніколаєв Валентин Федорович (1889—1973) — український науковець, ботанік, природознавець, кандидат біологічних наук.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок